

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 1 podstawowa
 Zarudzie – część miasta Brzeszcze
 Zarudzie – część wsi Wesołówka w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stanin
 Zarudzie – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Nielisz 
 Zarudzie – kolonia wsi Zawada w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Zamość
 Zarudzie – część wsi Rudołowice w woj. podkarpackim, w pow. jarosławskim, w gminie Roźwienica
 Zarudzie – część wsi Urzejowice w  woj. podkarpackim, w pow. przeworskim, w gminie Przeworsk

Miejscowości na Ukrainie 
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie teofipolskim obwodu chmielnickiego
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie iwankowskim obwodu kijowskiego
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie dubieńskim obwodu rówieńskiego
 Trawniewo (dawniej Zarudzie) – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego, za II RP powiat krzemieniecki, woj. wołyńskie
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie zbaraskim obwodu tarnopolskiego – za II RP powiat zbaraski, woj. tarnopolskie
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie zborowskim obwodzu tarnopolskiego
 Zarudzie – wieś na Ukrainie w rejonie oratowskim  obwodu winnickiego.

Miejscowości na Białorusi 

 Zarudzie – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Wołki.

Przypisy